David John Wheeler, né le  à Birmingham et mort le  à Cambridge, était un informaticien britannique qui contribua à l'élaboration du EDSAC, du langage assembleur et de la transformée de Burrows-Wheeler.
Il fut le titulaire du premier doctorat de l'histoire de l'informatique.

Citations

Voir aussi

Articles connexes 
 Michael Burrows
 Mathai Joseph
 Transformée de Burrows-Wheeler

Liens externes 
  Biographie de David John Wheeler sur The History of Computing Project 
 
 

Naissance en février 1927
Naissance à Birmingham
Décès en décembre 2004
Décès à Cambridge
Décès à 77 ans
Personnalité britannique de l'informatique
Personnalité en architecture des ordinateurs
Personnalité en compression de données
Membre de la Royal Society
Étudiant de Trinity College (Cambridge)
Histoire de l'informatique au Royaume-Uni